Баткак () — река в России, протекает в Башкортостане, впадает в Кармасан. Длина реки — 15 км, площадь водосборного бассейна — 75,6 км².

Селения: Топоринка, Симбугино, Старогорново.

Протекает возле трассы М5

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Уфы до города Бирска, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010201512111100025071
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102507
 Код бассейна — 10.01.02.015
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Белой (приток Камы)
Реки Башкортостана
Реки Благоварского района